A Contabilidade Orçamentária é uma especialização da Contabilidade Gerencial, contando com todos os recursos desta e funcionalidades como diversos orçamentos de forma independente. Também define regras de transferência de valores realizados oriundos de outras contabilidades, em tempo real ou em processo de batch.
A Contabilidade Orçamentária também pode manter os valores orçados com a preservação dos valores originais, registrando as revisões de orçamento. Ainda controla os valores orçados, revisados e empenhados.
No fim, pode emitir relatórios específicos para comparação entre valores orçados e realizados.

No Brasil, a contabilidade orçamentária é matéria de destaque nas normas sobre a administração pública, tendo os legisladores estabelecidos um sistema orçamentário na conformidade das regras da Lei 4.320/64 e modificações posteriores.

Contabilidade